Бернакки:

 Бернакки, Антонио Мария ― итальянский певец-кастрат (сопранист)
 Бернакки, Луис — бельгийский и австралийский физик и астроном, участник нескольких антарктических экспедиций